Шнирельма́н — фамилия. Известные носители:

 Шнирельман, Виктор Александрович (род. 1949) — советский и российский археолог, этнолог и антрополог.
 Шнирельман, Лев Генрихович (1905—1938) — советский математик, педагог, член-корреспондент АН СССР.